ЧЧЗ

 Челябинский часовой завод
 Чистопольский часовой завод